1043 км, 1043-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1043 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587235

 1043 км — путевой пост, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 495324
 1043 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411916